Casa Gran de Bellveí, masia de Calders (Moianès)
 Casa Gran de Cal Riera, masia de Puig-reig (Berguedà)
 Casa Gran (Bellmunt del Priorat), masia de Bellmunt del Priorat
 Casa Gran (Portbou). habitatge de Portbou (Alt Empordà)
 Casa Gran (Querol), edifici de Querol (Alt Camp)
 Casa Gran (Sallent), habitatge de Sallent (Bages)
 Casa Gran (Sant Joan de Vilatorrada), masia de Sant Joan de Vilatorrada (Bages)
 Casa Gran (Sants), bloc de pisos del barri de Sants, a Barcelona